Cappella di Santa Petronilla a Roma
Cappella di Santa Petronilla a Cinigiano
Chiesa di Santa Petronilla a Siena
Romitorio di Santa Petronilla a Castiglione della Pescaia